La zone libre est le territoire du régime de Vichy durant l'Occupation allemande ;
 Zone libre est une émission d'investigation québécoise diffusée sur Radio-Canada ;
 Zone libre est un film français de Christophe Malavoy sorti en 2007 ;
 Zone libre est un projet musical à géométrie variable structuré par Serge Teyssot-Gay (guitare) et Cyril Bilbeaud (batterie), accompagnés à différentes périodes par Marc Sens, Hamé, Casey, B. James, Mike Ladd ou Marc Nammour.